Benson and Hedges Masters 1976 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 26−30 stycznia 1976 roku w New London Theatre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 10 zaproszonych zawodników.

W finale turnieju Walijczyk Ray Reardon pokonał swojego Anglika Grahama Milesa 7–3.

Nagrody 
Zwycięzca: L2 000

Łączna pula nagród: L5 200

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Obrońca tytułu, Anglik John Spencer w tegorocznej edycji turnieju Masters doszedł do półfinału, ulegając jednak swojemu rodakowi Grahamowi Milesowi 4–5.

Turniej główny

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1975/1976

Przypisy 

1976 w sporcie
Masters